Кана́л До́ртмунд — Эмс () — канал в Германии, соединяет речной порт города Дортмунд и город Эмден. Длина канала составляет 269 км.

Канал был открыт в 1899 году.

У города Даттельн канал соединяется с тремя другими:
 Канал Даттельн — Хамм
 Канал Везель — Даттельн
 Канал Рейн — Херне

У города Хёрстель соединяется с Среднегерманским каналом.

Населённые пункты на канале 
Дортмунд — Вальтроп — Даттельн — Ольфен — Людингхаузен — Зенден — Мюнстер — Гревен — Иббенбюрен — Хёрстель — Райне — Эмсбюрен — Линген — Гесте — Меппен — Харен — Фрезенбург — Дёрпен — Реде — Папенбург — Венер — Хеде — Леэ — Эмден.

См. также 
 Список каналов Германии

Ссылки 
 

Дортмунд — Эмс
Водные объекты Нижней Саксонии
Водные объекты Северного Рейна-Вестфалии